Alberta Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2013. Turniej finałowy rozegrano w Lethbridge na lodowisku Lethbridge Curling Club między 23 a 27 stycznia 2013.

W Mistrzostwach Kanady 2013 wystąpią dwa zespoły z Alberty, poprzednią edycję wygrała Heather Nedohin i będzie występować jako Team Canada. Rywalizację wygrała drużyna Kristie Moore, która w finale pokonała po dogrywce Renée Sonnenberg 8:7.



Kwalifikacje

Drużyny

Runda A

A1 
23 stycznia 2013; 9:30; pokonana do B1

A2 
23 stycznia 2013; 9:30; pokonana do B2

A3 
23 stycznia 2013; 9:30; pokonana do B3

A4 
23 stycznia 2013; 9:30; pokonana do B4

A5 
23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B4

A6 
23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B1

A7 
23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B2

A8 
23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B3

A9 
24 stycznia 2013; 9:00; pokonana do B6

A10 
24 stycznia 2013; 9:00; pokonana do B10

A11 
24 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 
25 stycznia 2013; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
25 stycznia 2013; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
25 stycznia 2013; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 
25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
25 stycznia 2013; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
25 stycznia 2013; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
25 stycznia 2013; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
26 stycznia 2013; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
26 stycznia 2013; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Runda finałowa

A-B 
26 stycznia 2013; 18:30

C1-C2 
26 stycznia 2013; 18:30

Półfinał 
27 stycznia 2013; 9:30

Finał 
27 stycznia 2013; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2013 w curlingu
Alberta Scotties Tournament of Hearts
2013 w Kanadzie